Sengstschmid ist der Familienname folgender Personen: 

 Helli Sengstschmid (* 1944), österreichische Eiskunstläuferin
 Johann Sengstschmid (* 1936), österreichischer Klangreihenkomponist
 Walter Sengstschmid (* 1947), österreichischer Organist, Chorleiter und Komponist 
 Wolfgang Sengstschmid (* 1971) österreichischer Geiger